Madstein bezeichnet

 Madstein (Gemeinde Traboch), eine Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Traboch in der Steiermark in Österreich.
 eine Felsformation bei Bad Orb in Hessen, Deutschland, siehe Bad Orb#Madstein.